RF-4 steht für:
 Fournier RF 4, französisch-deutsches Reiseflugzeug
 McDonnell RF-4B/C/E, US-amerikanisches Aufklärungsflugzeug, siehe McDonnell F-4 #RF-4B/C/E

Abkürzung